Helenenstraße steht für:
 Ensemble Helenenstraße, siehe Liste der nach der Haager Konvention geschützten Kulturgüter in Österreich #Helenenstraße, Baden
 Helenenstraße (Bad Kreuznach), siehe Liste der Kulturdenkmäler in der Kernstadt von Bad Kreuznach/Straßen A–K
 Helenenstraße (Bremen)
 Helenenstraße (Gotha), siehe Liste der Kulturdenkmale in Gotha
 Helenenstraße (Hannover), siehe Liste der Baudenkmale in Döhren-Wülfel
 Helenenstraße (Leipzig), siehe Liste der Kulturdenkmale in Dölitz-Dösen
 Helenenstraße (Limbach-Oberfrohna), siehe Liste der Kulturdenkmale in Limbach-Oberfrohna
 Helenenstraße (Markgröningen), siehe Liste der Kulturdenkmale in Markgröningen
 Helenenstraße (Meiningen), siehe Liste der Kulturdenkmale in Meiningen (A–L) #H